Rauball ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Rauball, deutscher Jurist und Autor
 Reinhard Rauball (* 1946), deutscher Politiker (SPD), Rechtsanwalt und Fußballfunktionär
 Werner Rauball (* 1948), deutscher Politiker (SPD), Jurist und Autor

Siehe auch:
 Raubal